Gadget – oggetto 
 The Gadget – nome in codice della prima bomba atomica
 GADGET – software
 Gadget – in informatica, programma fruibile tramite icona
 Gadget – Invention, Travel, & Adventure – videogioco del 1993
 Fad Gadget – musicista e cantante britannico

Pagine correlate 
 Inspector Gadget
 L'ispettore Gadget